Майкл Бейтс (): Бейтс, Майкл (актёр) (1920—1978) — британский актёр.
 Бейтс, Майкл Рой (род. 1952) — британский бизнесмен и писатель; князь виртуального государства Княжества Силенда (с 2012 года).
  (род. 1961) — британский политик, Генеральный казначей Соединённого королевства (1996—97).